Флаг Мелильи представляет собой голубое полотно с гербом города в центре.

Герб Мелильи состоит из:

Лазурного поля, двух котлов, разбитых на золотые и красные квадраты, и наполненных семью зелёными змеями.

По краям гербы Кастилии и Леона, девять красных квадратов с золотыми замками, чередующихся с девятью серебряными квадратами с красными львами.

Герб увенчан герцогской короной, над которой возвышается фигура человека, которая представляет собой Гусмана Доброго. По бокам стоят Геракловы столпы с надписью «Non Plus Ultra» ().

Под гербом находится зелёный дракон.

Девиз: В верхней части герба развевающаяся лента с надписью «Praeferre Patriam Liberis Parentem Decet» ().

См. также 
 Мелилья
 Герб Мелильи
 Гимн Мелильи

Флаг